Příjmení Průšek, přechýleně Průšková, nosí více osobností:

Mužský tvar
 Jaroslav Průšek (1906–1980), český sinolog
 Jaroslav Průšek (fotbalista) (?–1971), český fotbalista

Ženský tvar
 Eva Průšková (1932–2013), česká ilustrátorka

Podobná příjmení
 Prošek
 Prusek

Rozcestníky - příjmení
Česká příjmení